Леопольд Фридрих Гюнтер фон Гёкингк (; 13 июля 1748, Грёнинген, Герцогство Саксония — 18 февраля 1828, Грос Вартенберг, Нижняя Силезия) — немецкий -лирик эпохи рококо, , ,  и прусский чиновник.

Биография 

Со школьных лет дружил с И. Глеймом. Обучался в университете Галле, где был однокурсником Готфрида Августа Бюргера.

После окончания учёбы в 1768 году работал юристом в Военно-доменной камере Пруссии. С 1770 года был директором канцелярии в маленьком прусском городке Эльрих и одновременно работал над своей книгой «Песни двух влюбленных». В 1776–1779 годах - соредактор альманаха Göttinger Musenalmanach. В 1784 году основал «Журнал Германии и для Германии» (Journal von und für Deutschland).

В 1786 году стал военным и доменным советником при палате в Магдебурге , в 1788 году  — окружным и налоговым советником в Вернигероде и прусским местным комиссаром , в 1793 году —  старшим тайным финансовым советником в Берлине.

Творчество 
Дебютировал, как поэт со сборником «Sinngedichte» (1772, 2 изд., 1778); затем вышли его «Lieder zweier Liebenden» (1777, 3 изд., 1819), пользовавшиеся благодаря искренности чувства и прекрасному языку значительными успехом у современников.

В 1780—1782 годах издал «Gedichte» (нов. изд., 1821). Другие его избранные сочинения:
 «Prosaische Schriften» (1784);
 «Scharaden und Logogriphen» (1817);
 «Nikolaïs Leben und litterarischer Nachlass» (1820).

Избранные произведения поэта, с биографическим введением, напечатаны в 73-м томе Киршнеровской «Deutsche Nationallitteratur». Большое значение имеет изданная переписка Гёкинга с Бюргером: «Briefe von und an Bürger» (1874).

Член Общества баварских иллюминатов в Гёттингене.

Примечания

Ссылки 
 
 Литература Леопольда Фридриха Гюнтера фон Гекингка и о нём в каталоге Немецкой национальной библиотеки

Лирические поэты
Немецкие поэты
Немецкие писатели
Иллюминаты